Lechuga de puerco puede referirse a:
 el nombre común de la planta Hypochaeris glabra; o
 el nombre común de la planta Hypochaeris oligocephala.